Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2003 vond plaats van 7 tot en met 13 april 2003 in de Portugese plaats Estoril. Het was de zevende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Estoril 2003. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Sloveense Katarina Srebotnik kwam niet voorbij de tweede ronde.

De als tweede geplaatste titelverdedigster, Magüi Serna uit Spanje, slaagde erin haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij de Duitse kwalificante Julia Schruff in twee sets. Serna wist voor de tweede keer het toer­nooi van Estoril op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2003. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jelena Bovina en Zsófia Gubacsi had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Gubacsi speelde samen met Katarina Dasković – zij strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste Habsburgse duo Petra Mandula en Patricia Wartusch won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Maret Ani en Emmanuelle Gagliardi in drie sets, met tiebreaks in de eerste en tweede set. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. De Oostenrijkse Wartusch had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Hongaarse Mandula geen.

De Nederlandse Kristie Boogert en Magüi Serna uit Spanje waren het derde reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Estoril 2003
Estoril